Elko steht für:

 Abkürzung für Elektrolytkondensator
 Firma von einem ungarischen Produktions- und Vertriebsunternehmen von Diabolo für Luftgewehre

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elko (Alabama), im Madison County
 Elko (Georgia), im Houston County
 Elko (Kentucky), im Edmonson County
 Elko (Minnesota), im Scott County
 Elko (Missouri), im Putnam County
 Elko (Nevada), im Elko County
 Elko (Ohio), im Vinton County – nicht mehr existent
 Elko (South Carolina), im Barnwell County
 Elko (Virginia), im Henrico County

 Elko County, Verwaltungseinheit in Nevada

in Kanada:
 Elko (British Columbia)
 Elko Dam, Staudamm am Elk River in den kanadischen Rocky Mountains

Personen:
 Elko Riehl (1941–1994), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Elco

ELKO